Pot har flere betydninger:
 Potentiometer – kort for -.
 Pot (rummål)
 Cannabis (rusmiddel) – Øgenavn for topskuddene af visse Cannabis-planter

Mennesker 
 Pol Pot – leder af kommunist Khmer Rouge i Cambodja
 Philippe Pot (1428–1493) – Burgundisk adelsmand, militærleder og diplomat
 Cor Pot – hollandsk foldbold manager og tidligere spiller

Datalogi 
 .pot – en skabelon filendelse anvendt af GNU gettext programmet
 .pot – filendelse for Microsoft PowerPoint skabelonfiler
 POT – Point Of Termination indefor telekommunikation